Сједињене Америчке Државе су учествовале на Летњим олимпијским играма у Лондону, које су одржане од 27. јула до 12. августа 2012. године. Њих је представљало 539 спортиста, који су се такмичили у 25 спортова. Најмлађи члан америчког тима је била Кејти Ледеки са 15 година, док је најстарији такмичар била Карен О’Конор која је имала 54 године. Од 539 спортиста њих 208 је освојило барем једну медаљу.

САД су по први пут послале више жена него мушкараца на Олимпијске игре, а жене су биле и успешније у погледу освојених медаља. САД су освојиле медаље у 16 спортова, а у 13 спортова су освојиле барем једну златну медаљу. Једини спорт у ком САД нису имале представнике био је рукомет.
 
Са укупно 46 златних медаља ово су биле најуспешније Олимпијске игре за САД, изузимајући игре у Сент Луису и у Лос Анђелесу 1984. године.

Освајачи медаља 

| style="text-align:left; width:78%; vertical-align:top;"|

| style="text-align:left; width:22%; vertical-align:top;"|

* — спортисти који су се такмичили у квалификацијама али не и у финалу

Извори 

Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 2012.
Сједињене Америчке Државе на Летњим олимпијским играма